Teufer ist der Familienname folgender Personen:

 Hank Teufer (* 1959), deutscher Schauspieler, Theaterregisseur und -produzent
 René Rodriguez-Teufer (* 1974), deutscher Neonazi, Kameradschaftskader

Siehe auch:
 Täufer